

Patronyme 

 Édouard Montoute (1970-), un acteur français.
  (1962-), personnalité politique saint-lucienne.

Toponyme 

 Montoute, un village situé sur la commune de Saint-Angel dans le département du Puy-de-Dôme .
Patronyme anglais
Patronyme français